Roavvioaivi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Roavvioaivi (berg), Lappland, Norra Lappland, 
 Roavvioaivi (kulle, lat 69,85, long 26,80), Lappland, Norra Lappland, 
 Roavvioaivi (kulle, lat 69,67, long 26,48), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar